Бордуков — русская фамилия.

Известные носители 
 Бордуков, Александр Сергеевич (род. 1946) — советский и российский актёр, режиссёр.
 Бордуков, Павел Викторович (род. 1993) — белорусский футболист.
 Бордуков, Эдуард Александрович (род. 1979) — российский легкоатлет и кинорежиссёр.

См. также